Morini est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Erika Morini (1904-1995), violoniste américaine d'origine autrichienne ;
 Francesco Morini (1944-2021), footballeur italien ;
 Isabelle Morini-Bosc (1956-), journaliste française.

Pseudonyme 

 Claude Morini (1939-1982), artiste peintre et graveur français.

Divers 
 Moto Morini, marque de motos italienne fondée en 1937.

Patronyme italien